De Håndboldligaen is de hoogste handbalcompetitie van Denemarken.

Competitienamen 

 2008-2009: CBB Mobil (CBB Mobil Ligaen)
 2009-2013: Jack & Jones (Jack & Jones Ligaen)
 2015-2016: Boxer TV (Boxer TV Ligaen)
 2016-2018: 888.dk (888.dk Ligaen)
 2019-2020: Primo Tours (Primo Tours Ligaen)
2020-heden: HTH (HTH Ligaen)

Landskampioenen

Zie ook 
 Damehåndboldligaen

Handbal in Denemarken
Deense handbalcompetitie